dawne gminy:
 gmina Brzezie – dawna gmina wiejska, powiat starachowicki, woj. kieleckie
 gmina Brzezie – dawna gmina wiejska, powiat człuchowski, woj. koszalińskie